Kraj peut désigner :

Localités 

Kraj, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Kraj, un village situé dans la municipalité de Dicmo, comitat de Split-Dalmatie ;
Kraj, un village situé dans la municipalité de Pašman et sur l'île de Pašman, comitat de Zadar.

Autre 
Kraj (en République tchèque et en Slovaquie, généralement traduit par « région ») ou Kraï (en Russie), un terme désignant une subdivision territoriale.